La Third Division 1964-1965 è stato il 38º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1965-1966.
      Retrocesso in Fourth Division 1965-1966.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Bristol City promosso in Second Division per miglior quoziente reti rispetto all'ex aequo Mansfield Town.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1964-1965
 Second Division 1964-1965
 Fourth Division 1964-1965
 FA Cup 1964-1965
 Football League Cup 1964-1965
 Charity Shield 1965

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1964-1965